La DFB-Pokal 1995–96 è stata la 53ª edizione della competizione. 64 squadre si son sfidate nella competizione tra il 15 agosto 1995 e il 24 maggio 1996. In finale il  ha sconfitto il Karlsruher SC 1-0 conquistando il suo secondo titolo. Nel primo turno inoltre il SV 1916 Sandhausen ha sconfitto il  13-12 ai rigori, questa fu la partita con più goal nella storia del calcio professionistico tedesco.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.08.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.08.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.08.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.08.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.08.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.08.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|06.09.1995

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.09.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.09.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.09.1995

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.10.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.10.1995

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.10.1995

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.11.1995

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.02.1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.02.1996

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.05.1996

(2º successo)

Note

Voci correlate 
 Bundesliga 1995-1996

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Edizioni della Coppa di Germania